В одиночному розряді тенісного турніру San Diego Open 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Аннабел Крофт здобула титул, у фіналі перемігши Венді Тернбулл 6–0, 7–6 (7–5).

Сіяні гравчині 

  Венді Тернбулл (фінал)
 Відсутня
  Камілл Бенджамін (1-ше коло)
  Андреа Джегер (2-ге коло)

 Енн Генрікссон (2-ге коло)
 Розалін Феербенк (чвертьфінал)
 Робін Вайт (2-ге коло)
 Бет Герр (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Southern California Open